La Coppa Davis 1952 è stata la 41ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 28 nazioni: 22 nella zona europea, 5 nella zona americana e l'India nella zona dell'est.

L'Australia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al Memorial Drive Tennis Centre di Adelaide in Australia dal 28 al 31 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1952
 1952